Carayon ist der Familienname folgender Personen:

 Jean-Pierre Carayon (1943–2018), französischer Fußballspieler und Fußballtrainer
 Orsise Carayon (1804–1876), französischer Zisterzienserabt des Klosters Aiguebelle